Чуфаров — фамилия:

 Чуфаров, Владимир Григорьевич (1933―1995) ― советский и российский учёный-историк.
 Чуфаров, Григорий Иванович (1900—1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Чуфарово
 Чуфаровка
 Подчуфарова